Ага-Хангил — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Ага-Хангил» — муниципальное образование в Могойском районе.
 Ага-Хангил — село в Могойском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр  сельского поселения «Ага-Хангил».